Spojení písmen D a T může mít různé významy:

DT 
 SPZ okresu Detva
 Kulomet DP
 DT-54 – sovětský pásový traktor
 DT-75 – sovětský pásový traktor

Dt 
 zkratka knihy Deuteronomium

d.T. 
 Zuzana Navarová d.T. – de Tejada

dt 
 dt – délka těla (dt/s - délek těla za sekundu)

Externí odkazy